Un tranvía llamado Deseo puede referirse a:

 Un tranvía llamado Deseo, obra de teatro del escritor estadounidense Tennessee Williams;
 Un tranvía llamado Deseo, adaptación cinematográfica de la obra de Williams realizada en 1951 por Elia Kazan;
 Un tranvía llamado Deseo, versión televisiva realizada en 1984 y protagonizada por Ann-Margret;
 Un tranvía llamado Deseo, versión televisiva realizada en 1995 y protagonizada por Jessica Lange y Alec Baldwin; o
 Un tranvía llamado Deseo, adaptación operística realizada en 1995 por André Previn.